

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Salò è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.
Il Feralpi Lonato è stato ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010 a seguito della fusione con il Salò.
Il Russi è stato poi ripescato in Serie D 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Massese ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Mobilieri Ponsacco ha scontato 1 punti di penalizzazione.

Il Pontevecchio è stato poi ripescato in Serie D 2009-2010

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Campobasso ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Il Fano è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.
L'Elpidiense Cascinare è stato poi ripescato in Serie D 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio 5º posto

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2008-2009
 Serie D 2008-2009 (gironi A-B-C)
 Serie D 2008-2009 (gironi G-H-I)

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008